Le tournoi de tennis de Brisbane 2012 se tient du 1 au .

Faits marquants 
Le tenant du titre Robin Söderling ne peut être présent à cette édition 2012 pour raison médicale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2012)

Liens externes 
  Site officiel
 

Brisbane
ATP 2012
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012